Kalte Kuchl heißen folgende geographische Objekte:
 Kalte Kuchl (728 m), Passlandschaft in den Gutensteiner Alpen
 auch Kalte Kuchel, drei Nebengipfel des Tirolerkogels (1.377 m) in den Türnitzer Alpen in Niederösterreich